Вілло́тт-сюр-Ер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на схід від Парижа, 70 км на південний захід від Меца, 17 км на північний схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 82 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 194,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллотт-сюр-Ер на сайті французького Національного інституту географії
 Віллотт-сюр-Ер на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллотт-сюр-Ер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллотт-сюр-Ер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллотт-сюр-Ер на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мез